Koti-Viikate-Teollisuus è un gruppo formato dai Kotiteollisuus e dai Viikate per il brano Adventti.